Kuzia ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgi Kuzia (* 1999), georgischer Fußballspieler
 Johanna Kuzia (1916–1988), deutsche Politikerin